François Pierre Hippolyte Ernest Breton (Paris,  -  est un peintre et archéologue français.

Biographie 
Il étudie sous Regnier, Watelet et Champin, et a exposé quelques paysages au Salon de peinture et de sculpture. 

Il a contribué au livre Monuments anciens et modernes de Jules Gailhabaud, et en 1843 a publié Monuments de tous les Peuples.

Ses derniers travaux sont Pompeia en 1855, Athènes en 1861 et L'Alhambra en 1873.

Notes et références

Liens externes 

 https://archive.org/stream/cu31924092716962#page/n6/mode/1up

Peintre français du XIXe siècle
Archéologue français du XIXe siècle
Naissance en octobre 1812
Naissance dans l'ancien 5e arrondissement de Paris
Décès en mai 1875
Décès dans le 9e arrondissement de Paris
Décès à 62 ans
Personnalité inhumée au cimetière du Père-Lachaise (division 9)